Gumukmas kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kali Gumukmas, vattendrag, Jawa Timur, 
 Desa Gumukmas, administrativ by, Jawa Timur, 
 Kecamatan Gumukmas, distrikt, Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar